Садово — название населенных пунктов:

Болгария 
 Садово — село в Благоевградской области.
 Садово — село в Бургасской области.
 Садово — село в Варненской области.
 Садово — город в Пловдивской области.
 Садово — община в Пловдивской области.

Россия 
 Садово — деревня в Старорусском районе Новгородской области.

См. также 
 Садова